Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2003 odbyły się między 5 a 14 kwietnia 2003 w kanadyjskim Winnipeg (Manitoba), w Winnipeg Arena.

Pierwszy raz w historii tytuł mistrzyń świata wywalczyły Amerykanki (Debbie McCormick), które pokonały w finale Kanadyjki (Colleen Jones) 5:3. W małym finale Szwedki (Anette Norberg) pokonały 7:5 Norweżki (Dordi Nordby). 



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2003
2003 w curlingu
2003 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Winnipeg